Aw − dwuznak występujący w języku angielskim
 Aw − nazwa miesiąca hebrajskiego

Zobacz też 
 AW

Strony ujednoznaczniające